Флаг сельского поселения Малоду́бенское является официальным символом муниципального образования сельское поселение Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 1 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2726.

Флаг муниципального образования сельское поселение Малодубенское составлен на основе герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг сельского поселения Малодубенское представляет собой прямоугольное зелёное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее белую выгнуто-вогнутою полосу (шириной в 1/3 ширины полотнища), от верха древка к низу свободного края, несущую троекратно повторяющееся изображение зелёной с жёлтыми желудями и зелёными чашечками веточки дуба; с каждой стороны белой полосы по шесть цветков клюквы, в соответствии с гербом поселения, изображённых белым и жёлтым цветом».

Обоснование символики 
Центром сельского поселения является деревня Малая Дубна. Но его название никак не связано с его величиной, а образовано по имени речки Малая Дубна, левого притока Большой Дубны. Топоним «Дубна» связан с определением молодой дубовой рощи — «дубна». Белая волнистая полоса на флаге символизирует эту речку, а плывущие по полосе маленькие дубовые ветки указывают на название речки и соответственно на название района. Три ветки символизируют прошлое, настоящее и будущее этого развивающегося поселения.

Само поселение состоит из 12 населённых пунктов: деревня Малая Дубна, деревня Большая Дубна, посёлок Исаакиевское Озеро, местечко Крольчатник, деревня Никулино, деревня Ожерелки, деревня Плотава, деревня Поточино, пос. Пригородный, посёлок станции Поточино, деревня Тепёрки, деревня Трусово. Все они аллегорически представлены 12 цветками клюквы, которые также символизируют природные особенности сельского поселения, вокруг которого в местных лесах много болот.

Зелёный цвет символизирует природу, здоровье, надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мудрости, благородства, мира.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, величия, богатства.

Примечания